Бори́с Григо́рьевич Ко́лкер (род. 15 июля 1939, Тирасполь, Молдавская АССР) — советский эсперантолог, преподаватель языков и переводчик. Автор нескольких учебников языка эсперанто разных уровней.

Биография 
Борис Григорьевич Колкер родился 15 июля 1939 года в Тирасполе Молдавской АССР. Мать — экономист Фаня Самойловна Колкер, выпускница Харьковского института торговли; отец — Григорий Давидович Колкер, художник-оформитель и фотограф. В 1940 году семья переехала в Кишинёв. В 1944—1965 годах проживал в Кишинёве Молдавской ССР, в 1965—1993 годах — в Бирске и Уфе Башкирской АССР. С 1993 года живёт в Кливленде (штат Огайо, США).

В 1962 году окончил Кишинёвский университет по специальности «Русский язык, литература и французский язык». В 1985 году защитил в Институте языкознания АН СССР кандидатскую диссертацию по общему языкознанию на тему эсперанто (см. ниже).

Работал библиографом Республиканской библиотеки имени Крупской в Кишинёве, старшим преподавателем факультета иностранных языков Бирского педагогического института и Башкирского педагогического института, переводчиком Уфимского авиационного института, переводчиком со специалистами французской автомобилестроительной компании Рено на Уфимском моторостроительном заводе, старшим научным сотрудником и заведующим бюро переводов ВНИИ нефтепромысловой геофизики. В Кливленде работал офис-менеджером компании Magic Micro Computers и нештатным переводчиком.

Приобщился к эсперанто в 1957 году. Автор трёх учебников эсперанто для разных уровней, статей по интерлингвистике и рецензий. Член Академии эсперанто. Почётный член Всемирной ассоциации эсперантистов. Член . Один из редакторов журнала на эсперанто Монато. В течение двух десятилетий вёл в России массовые заочные курсы эсперанто, которые окончило почти 900 человек. В настоящее время ведёт в Интернете курсы повышения квалификации эсперантистов (, IPKK).

В различные времена Борис Колкер был соучредителем и одним из руководителей Советского молодёжного движения эсперантистов (, ), Уфимского клуба эсперанто, Ассоциации советских эсперантистов, Союза эсперантистов советских республик, Российского союза эсперантистов, уполномоченным по вопросам обучения эсперанто в СССР и России, членом комитета Всемирной молодёжной организации эсперантистов, членом (с 1959 года), членом комитета и главным уполномоченным в СССР () Всемирной ассоциации эсперантистов, вице-президентом Международной экзаменационной комиссии эсперанто. Выступал с докладами на многих Всемирных конгрессах эсперантистов (начиная с 48-го конгресса в Софии в 1963 году), координировал тему 85-го Конгресса в Тель-Авиве в 2000 году.

Основные труды

Кандидатская диссертация 
Вклад русского языка в формирование и развитие эсперанто. Москва: Академия Наук СССР, Институт языкознания, 1985. — 23 с.
Автореферат диссертации.

Учебники эсперанто 
 Международный язык эсперанто. Полный учебник. 
 Учебник языка эсперанто. Основной курс.
 Эсперанто за 16 дней. Экспресс-курс.
 . Углубленный курс эсперанто и путеводитель по эсперантской культуре.
 Международный язык эсперанто: полный учебник (2-е издание).

 Словарь 
 Эсперанто-русский словарь: ок. 3000 слов. — Москва: Импэто, 1993. — 53 с. ISBN 5-7161-0002-3.

 Статьи 
 . — En:  Festlibro por Humphrey Tonkin. Rotterdam: UEA, 2010.
  NIA Vilnjuso kaj ILIA Jerusalemo  
  — En: ; (Berlin: Kulturligo de GDR, Centra Laborrondo Esperanto, 1979. — 237 p.) p. 74 — 78.
 Kontribuo de la rusa lingvo al la verba sistemo de Esperanto. — En: Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo: II Esperantismo; (La Laguna: Universidad de La Laguna, 1987. — 766 p.) p. 315—325.
 Вклад русского языка в структуру эсперанто — En: Interlinguistica Tartuensis, 3; (Тарту: Тартуский Государственный Университет, 1984. — 182 p.) p. 74 — 108, резюме на эсперанто.
 Вклад русского языка в лексику эсперанто — En: Interlinguistica Tartuensis, 5; (Тарту: Тартуский Государственный Университет, 1988. — 183 p.) p. 74 — 91, резюме на эсперанто.
 Pri «Vojaĝo» por la legantoj de «Komencanto»., Komencanto, 2003 (n-ro 3)
 Lasta artikolo de L. L. Zamenhof pri judaj temoj, Israela Esperantisto, julio 2004 (n-ro 140)
 Свободная эмиграция из СССР подготовлена в Кливленде (копия здесь: )
 Поправка, изменившая нашу судьбу. (копия здесь: )

 Примечания 

 Ссылки 
О Борисе Колкере:
 Личная страница
 Юбилей учебника эсперанто
 Биографические сведения 

Интервью:
 Интервью газете Молдавские ведомости, 2008, 24 октября. Интервью провёл Игорь Мельник.
 Интервью газете Известия-Башкирия, 2008, 5 марта. Интервью провела Лилия Габдрафикова.
 70-летие Бориса Колкера. Часть 1 — Rusia Esperanto-Gazeto (REGo), 2009, junio, No 3.
 70-летие Бориса Колкера. Часть 2 — Rusia Esperanto-Gazeto (REGo), 2009, junio, No 3.
 50 лет в Эсперантиде.  — Можно послушать интервью, которое провела Лина Чен для Пекинского радио 30-го ноября 2007 г.
 Ne batali kontraŭ, sed labori por. — Intervjuo okaze de 65-jariĝo de Boris Kolker (Intervjuintoj: Viktoro Aroloviĉ kaj Garik Kokolija.) — Rusia Esperanto-Gazeto (REGo), 2004, junio, No 3.
 Pri la historio kaj verkado de la libro, sekretoj de bona klubvivo kaj pri liaj instruistaj spertoj. (Intervjuinto: Katalin Kováts.) — Internacia Pedagogia Revuo, 2002, No 3.
 Fiera pri sia Esperanto-lando. (Intervjuinto: Doron Modan.) — Israela esperantisto'', 2002, decembro, No 137, p. 25-27. Represita en «Esperanto», 2003, Februaro, No 2.
 Komenco bona — laboro duona. Intervjuo okaze de la Zamenhof-bankedo en Chicago en decembro, 1997. (Intervjuinto: Andrej Kolganov.)

Использование учебника в дистанционном образовании:
 Курсы эсперанто для начинающих с использованием уроков «Основного курса» Б. Г. Колкера 

Выпускники Государственного университета Молдовы
Лингвисты СССР
Лингвисты России
Лингвисты Молдавии
Лингвисты США
Эсперантисты России
Эсперантологи
Создатели и пропагандисты языков
Персоналии:Кишинёв
Персоналии:Уфа
Персоналии:Бирск
Персоналии:Кливленд
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Преподаватели эсперанто
Авторы учебников